Up All Night (East 17-album)
Up All Night (One Direction-album)
Up All Night (Beck-dal)
Up All Night (Take That-dal)